Heeler (« talonneur » en anglais) peut faire référence à :
 le , race de chien australienne disparue ;
 le Lancashire Heeler, race de chien britannique ;
 le , race de chien américaine ;
 le bouvier australien, parfois appelé Red Heeler ou Blue Heeler, race de chien australienne ;
 le , terme politique américain.

Voir aussi